(auch , deutsch ‚Vogt‘,  bailli) war eine Amtsbezeichnung im mittelalterlichen England, von der sich ein Familienname ableitete.

Herkunft 
Reeve stammt vom Altenglischen gerēfe, das verwandt ist mit Deutsch greve.

Der Name stammt aus dem normannisch geprägten England, wo der Reeve ein Vertreter des  ‚Graf‘ war, der Verwalter, Steuereintreiber und Schöffe (Ankläger und Richter) zugleich war. Er war auch für die unmittelbare Landesverteidigung und die Aufstellung von Männern für das Heer seines Herrn zuständig. Im Falle eines Verbrechens organisierte er (mithilfe des ) die Verfolgung eines flüchtigen Täters und wurde auch zu größeren Unfällen gerufen.

Abgeleitet von dem Begriff  ist die heute noch verwendete Bezeichnung Sheriff. Der Begriff wird vom altenglischen Wort  abgeleitet.  bezeichnet eine Verwaltungseinheit, vergleichbar mit einer Grafschaft (). Im angelsächsischen England war der  oder  ein hoher Verwaltungsbeamter, vergleichbar mit einem Vogt.

Aus angelsächsischer Zeit hatte sich für einzelne Städte und kronunmittelbare Gebiete der Begriff Sheriff erhalten, die in ihrer Funktion vergleichbar waren. Der Reeve bekam sein Amt als Verwalter und er konnte jederzeit abberufen werden, es bestand also kein Lehns-, sondern ein reines Dienstverhältnis. Dennoch bedeutete es für die Freien und Angehörigen des niederen Adels, die zum Reeve ernannt wurden, in der Regel eine Auszeichnung. Neben dem Wohnrecht auf einer (in der Regel sehr kleinen, manchmal nur aus einem Burgfried bestehenden) Burg waren auch die Versorgung mit Lebensmitteln und Heizgut und ein gewisses Einkommen damit verbunden.

Historisch ging die Errichtung dieses Systems auf die Etablierung der normannischen Herrschaft unter Wilhelm dem Eroberer zurück und war ein nach damaligem Bedarf angelegtes Netz von Schutz- und Zwingburgen. Daher variierten sowohl die Größe des Rechtsgebiets als auch die Einkünfte des Reeve stark. Später genoss der Reeve unter der Bevölkerung hohes Ansehen, allerdings kam es auch häufig zum Missbrauch des Amtes.

Innerhalb des Rechtsgebiets konnten auch die Ländereien von Lehnsmännern des Lehnsherrn liegen. In diesen hatte der Reeve keinerlei Rechte; in seinem Verwaltungsbezirk war er etwa einem Ritter an Rechten, jedoch nicht an Würde gleichgestellt. Im Laufe zunehmender Besiedelung wurde die Verwaltung immer mehr zentralisiert, wodurch das Amt an Bedeutung verlor und vor allem an Angehörige der herrschenden Familie vergeben wurde. Ein Teil der  ging auch in erblichen Lehen der Krone auf. Formal existieren heute noch zwei : die Kanalsinseln Jersey und Guernsey. Sie haben jedoch keine Bailifs, sondern werden unmittelbar von der Krone verwaltet.

Namensträger 
 Anthony Reeve (1938–2014), britischer Diplomat 

 Aubrey Reeve (1911–1996), britischer Leichtathlet
 Birdie Reeve Kay (1907–1996), US-amerikanische Unterhaltungskünstlerin und Schachspielerin
 Charles David Chanel Reeve (* 1948), irisch-US-amerikanischer Philosophiehistoriker
 Christopher Reeve (1952–2004), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Autor
 Clara Reeve (1729–1807), britische Schriftstellerin
 Dana Reeve (1961–2006), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Elon Reeve Musk (* 1971), kanadisch-US-amerikanischer Unternehmer
 F. D. Reeve (Franklin Delano Reeve; 1928–2013), US-amerikanischer Dichter und Übersetzter 

 John Reeve (* 1937), Bobfahrer und Skirennläufer von den Amerikanischen Jungferninseln
 John Reeve de la Pole (1808–1874), britischer Adliger
 Louisa Reeve (* 1984), britische Ruderin
 Lovell Augustus Reeve (1814–1865), britischer Malakologe
 Mark Reeve (* 1978), Techno-DJ und -Produzent
 Michael D. Reeve (* 1943), britischer Altphilologe
 Philip Reeve (* 1966), britischer Schriftsteller
 Simon Reeve (* 1972), britischer Journalist und Schriftsteller
 Sue Reeve (* 1951), britische Leichtathletin
 Tapping Reeve (1744–1823), US-amerikanischer Jurist
 Tommy Reeve (* 1980), deutscher Popsänger
 William Reeve (1757–1815), britischer Komponist und Organist

Literatur 
 

Familienname
Verwaltungsgeschichte
Rechtsgeschichte des Mittelalters (England)
Englischer Personenname